Ненад Стекич () — югославский (сербский) легкоатлет, прыгун в длину, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (1974, 1978), серебряный призёр чемпионата Европы в залах (1980), чемпион Универсиады (1977), двукратный чемпион Средиземноморских игр (1975, 1979).

25 июля 1975 года в Монреале установил рекорд Европы и неофициальный мировой рекорд для равнинных стадионов, показав результат 8,45 м. На тот момент это был второй результат в истории лёгкой атлетики после мирового рекорда Боба Бимона.

Результат Стекича был заметным шагом в преодолении психологического барьера, возникшего в 1968 году после феноменального прыжка Боба Бимона на 8,90 м. В качестве мирового рекорда для равнины и второго результата в истории лёгкой атлетики это достижение было превзойдено американцем Ларри Мириксом на Кубке мира 1979 года (8,52 м). В качестве рекорда Европы он был побит Лутцем Домбровски из ГДР на Олимпийских играх 1980 года в Москве (8,54 м).

Соревнования

Результаты 
Лучшие результаты по годам

{| class="wikitable"
! Год
| 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986
|-
| Результат (м)
| 7,96 || 8,24 || 8,45 || 8,12 || 8,27 || 8,32 || 8,27 || 8,11 ||      || 8,12 || 8,11 ||      ||      || 8,19
|- align=center
|align=left| Место в мировом списке
|  15 ||  2 ||1 ||   7 ||1 ||1 ||  4 ||  14 ||      ||  19 ||  17 ||      ||      ||  15
|}Все результаты за 8,20 м'''

Цветными ячейками выделены медали на крупнейших международных соревнованиях. Символом «w» отмечены результаты, показанные при скорости попутного ветра выше нормы (2 м/с), символом «A» — результаты, показанные на высокогорье.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Track and Field all-time performances.
 Nenad Stekić  — профиль на сайте sports-reference.com.

Прыгуны в длину Югославии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике